Євсеєнко Іван Іванович — російський письменник.
 Євсеєнко Сергій Степанович — російський ветеринар і літератор.
 Євсеєнко Станіслав Леонідович — український футболіст, майстер спорту СРСР.